William Jones puede referirse a:

 William Jones (1675-1749), matemático galés - conocido por su propuesta de emplear la letra griega π como símbolo matemático del número pi;
 William Jones (1746-1794), lingüista e investigador de la Antigua India - hijo del anterior, y célebre por el redescubrimiento de la familia de las lenguas indoeuropeas;
 William Jones, remero uruguayo;